Kosiorki peut désigner en Pologne :

 Kosiorki, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 Kosiorki, village du powiat de Wysokie Mazowieckie, dans la voïvodie de Podlachie